Montegrosso (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Montegrosso (Andria), een plaats in de Italiaanse gemeente Andria